Куркаев — фамилия. Известные носители:

 Куркаев, Ильяс Магомедович (род. 1994) — российский волейболист
 Куркаев, Николай Яковлевич (1947—2013) — епископ ОЦХВЕ Белоруссии